Miejscowości w USA:
 Hardwick – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Baldwin
 Hardwick – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Rock
 Hardwick – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Hardwick – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kings
 Hardwick – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia
 Hardwick – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia
Gminy w USA:
 Hardwick (ang. Hardwick Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Hardwick (ang. Hardwick Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
 Hardwick (ang. Hardwick Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia
W Wielkiej Brytanii:
 Hardwick – miejscowość w Banbury, w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Hardwick – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Hardwick – miejscowość w South Cambridgeshire, w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Hardwick – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Hardwick – miejscowość w Hardwick with Tusmore, w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Hardwick – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Hardwick – miejscowość w Huntingdonshire, w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Hardwick – miejscowość w King’s Lynn and West Norfolk, w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Hardwick – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Hardwick – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Hardwick – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Hardwick – miejscowość w South Norfolk, w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Hardwick – miejscowość w West Oxfordshire, w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)